Ри́ккен () — немецкая (по происхождению) фамилия.

 Риккен, Адальберт (1851—1921) — немецкий миколог
 Риккен, Ларс (род. 1976) — немецкий футболист